Midvale ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Midvale (Delaware)
 Midvale (Idaho)
 Midvale (Iowa)
 Midvale (Minnesota)
 Midvale (Missouri)
 Midvale (Ohio)
 Midvale (Franklin County, Pennsylvania)
 Midvale (Luzerne County, Pennsylvania)
 Midvale (Tennessee)
 Midvale (Utah)
 Midvale (Virginia)
 Midvale (Washington)
 Midvale (West Virginia)
 Midvale (Wyoming)

in Australien:
 Midvale (Perth), ein Vorort von Perth im Westen Australiens